Светла́на Алекса́ндровна Аксёнова-Ште́йнгруд (род. 8 ноября 1945, Алма-Ата) — израильская журналистка, поэтесса, переводчик и драматург, критик. Член Союз российских писателей, член правления Союза русскоязычных писателей Израиля, член международного Пен-клуба.

Биография 
Окончила КазГу (филологический факультет), работала в молодёжной республиканской газете «Ленинская смена» (корреспондентом, заведующей отделом литературы и искусства). В последующие годы работала помощником главного режиссёра по литературной части Алма-Атинского ТЮЗа.

Лауреат премии «Молодые писатели Казахстана» (1970 г.).

В январе 1980 г. переехала в Москву, работала в журнале «Литературное обозрение». Была членом Союза журналистов СССР (с 1971 г.), членом Союза писателей СССР (с 1980 г), членом Правления Всесоюзной общественной организации писателей «Апрель», членом Союза журналистов СССР. После националистического погрома в московском Центральном доме литераторов, члены Совета «Апрель» впервые в Советском Союзе заставили заработать 74-ю статью Уголовного Кодекса «За разжигание национальной розни». Это дело известно, как «Процесс над Осташвили». О вкладе в этот процесс Светланы можно прочесть в книге «Апрель» против «Памяти». (Москва, Издательство «Пик», 1993.)

29 мая 1991 года репатриировалась в Израиль. Работала журналистом в израильской русскоязычной газете «Новости Недели», руководителем народного университета для репатриантов при Управлении абсорбции Хайфы. С 1998 по 2008 гг. работала от организации «Джойнт» на территории стран СНГ (Минск, Санкт-Петербург, Москва) — координатором культурных программ. С 2012 по 2013 гг. работала координатором по связям.

С 1979 года жила в Москве. В 1991 году репатриировалась в Израиль.

Член правления СРПИ Союза русскоязычных писателей Израиля.

Стихи переводились на казахский, белорусский, немецкий, иврит. Стихи, эссе, статьи, рецензии, очерки неоднократно публиковались в международных и российских газетах, журналах и альманахах: «Юность», «Литературное обозрение», «Литературная газета», «Октябрь», «Тарусские страницы», «Нева», «Диалог», «Балтийские сезоны», «Алеф», «Свет двуединый» (Россия); «Простор» (Казахстан); «Мишпоха» (Белорусия); «Грани» (Франция); «Альбион» (Великобритания); «Форвертс» (США); «Евреи в культуре русского зарубежья», «Вести», «Новости Недели», «Слово писателя», «120 поэтов русскоязычного Израиля» (Израиль). а также в «Днях поэзии», антологиях писателей России и Израиля, многочисленных коллективных сборниках, российском Интернет-журнале «Пролог».

Перевод с польского (опубликовано в сборнике Ю. Тувима «Фокус-покус или просьба о пустыне»), Издательство «Рипол классик», Москва, 2008 г., а также в альманахе «Современная драматургия» (№ 3, Москва, 2008 г.); Бен-Цион Томер, пьеса «Дети тени» (стихотворные переводы с иврита. Издательство «Ринат», Тель-Авив, 1994 г.).

За книгу стихов «Мотыльковое новоселье» (издательство «Зебра Е», Москва, 2009 г.) награждена премией имени Давида Самойлова Союза русскоязычных писателей Израиля (2009 г.); «Человек года» в номинации «Художественная литература» в г. Ашдод. (2011).

Семья 
Младшая дочь: Керен Климовски (поэт, переводчик).

Творчество 
Стихи, эссе, статьи, рецензии публиковались в различных газетах, журналах и альманахах, таких как «Юность», «Простор», «Литературное обозрение», «Литературная газета», «Октябрь», «Нева», «Мишпоха», «Диалог», «Алеф», «Слово писателя», «Форвертс» и других.

Автор двух пьес для детей (одна из них — «Волшебная трава» в постановке Рубена Суреновича Андреасяна — шла в Театре для детей и юношества Казахстана на протяжении более 10 лет), а также переводов стихов и пьес с казахского, польского, иврита.

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ. См. также публикации в «Журнальном зале».
 Новые стихи (1969)
 Я рисую дождик (Стихи для детей, 1973)
 
 
 
 
 
 
 
 Предчувствие жизни (1997), пьесы для детей, переводы пяти книг.
Переводы
 
 
Литературная критика
 
Театральная критика

Примечания

Ссылки 
 
 Журнал «Современная драматургия» / Юлиан Тувим, «Карьера альфа омеги». в переводе С. Аксеновой и В. Климовского. 
 Список репертуара / С. Аксенова, Волшебная трава (пьеса для детей)
 http://dramateshka.ru/index.php/a/6710-aksenova-shteyjngrud-svetlana-volshebnaya-trava
 Светлана Аксёнова-Штейнгруд сравнивает современное состояние с советской переводческой школой https://www.youtube.com/watch?v=eLc_zAoPrS0
 Светлана Аксёнова-Штейнгруд — Журнальный зал. Список публикаций http://magazines.russ.ru/authors/s/shtejngrud/
 Светлана Аксёнова-Штейнгруд. "БОЛЬ СТАНОВИТСЯ СЛОВОМ … http://www.antho.net/jr/40/aksenova.html
 Почуять ускользающую вечность… / Михаил Френкель | Номер: 08/248 Август 2013 http://jew-observer.com/imya/pochuyat-uskolzayushhuyu-vechnost/
 Российско-израильский литературный альманах еврейской культуры «ДИАЛОГ»/ Светлана Аксёнова-Штейнгруд : http://www.almanah-dialog.ru/authors/authors_isr/ssh
 Возвращение Шагала/ Елена Данейко. http://www.z-sagalov.narod.ru/press_polioty.html
 Что wanted, то и получили — монстр, совершенствующий мир. Букник 11 сентября 2007 http://old2.booknik.ru/news/reportaji/chto-wanted-to-i-poluchili-monstr-sovershenstvuyushchiyi-mir/
 Larisa Gershtein sings Svetlana Shteingrud verses.flv https://www.youtube.com/watch?v=TlqR2sFBTpg

Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Персоналии:ТЮЗ имени Г. Мусрепова
Персоналии:ТЮЗ имени Н. Сац
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Члены Союза русскоязычных писателей Израиля
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби